Municipio de Brunswick puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Brunswick (condado de Kanabec, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Kanabec.
 Municipio de Brunswick (condado de Chariton, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Chariton.